Adilabad steht für:

 Adilabad, Stadt in Telangana, Indien
 Adilabad (Mandal), Mandal in Telangana, Indien
 Adilabad (Distrikt), Distrikt in Telangana, Indien
 Adilabad (ehemaliger Distrikt), ehemaliger Distrikt (bis 2016) in Telangana, Indien